Ла-Мескита ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виана.  Занимает площадь 104 км². Население 1352 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Concellos de Galicia
 Vista satelital de La Mezquita, de Google maps
 Mapa y planos del municipio en viamichelin.com
 Mapa y planos de Chaguazoso en viamichelin.com

Муниципалитеты Оренсе